Август Геккер:
 Геккер, Август Оскар Эрнст (1864—1938) — немецкий геофизик и сейсмолог.
 Геккер, Август Фридрих (1763—1811) — немецкий врач, автор первого руководства по патологической физиологии.